

Кенейдіан — місто, штат Оклахома
 Кенейдіан — місто, штат Техас